Planá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Planá (okres České Budějovice)
 Planá (okres Tachov)
 Chodová Planá (okres Tachov)
 Horní Planá (okres Český Krumlov)
 Planá nad Lužnicí (Okres Tábor)